Angola
Gombe – comune della provincia di Bengo

 Nigeria
Gombe – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
Gombe – stato federato
Gombe – capitale dello stato omonimo

 Repubblica Democratica del Congo
Gombe – fiume affluente del Congo
Gombe – comune a nord di Kinshasa

 Tanzania
Parco nazionale del Gombe Stream – area protetta